Roberto, Robert en français, peut faire référence à :
un prénom :
 selon la liste de prénoms espagnols,
 selon la liste des prénoms italiens,
 selon la liste des prénoms portugais,
 selon la liste des prénoms en espéranto.
 un format de papier (39 × 50 cm).

Personnalités portant ce prénom 
 Roberto Acuña (né en 1972), footballeur paraguayen
 Roberto Alagna (né en 1963), chanteur lyrique français
 Roberto Argüello (né en 1963), tennisman argentin
 Roberto Baggio (né en 1967), footballeur italien
 Roberto Benigni (né en 1952), acteur et réalisateur de cinéma italien 
 Roberto Carlos (né en 1973), footballeur brésilien
 Roberto Carlos Braga, chanteur brésilien
 Roberto Durán (né en 1951), boxeur panaméen
 Roberto Moreno (né en 1959), pilote automobile brésilien
 Roberto Zárate (1932 - 2013), footballeur argentin

Personnalités utilisant ce prénom en guise de pseudonyme  

  : acteur nain français;
 Roberto (1912-1977), Roberto Emílio da Cunha, footballeur brésilien ;
Robertó (1942- ), Roberto Altmann, Peintre Liechtensteinois
 Roberto (1962-), Roberto Fernández Bonillo, footballeur espagnol ;
 Roberto (1977-), Roberto Alcântara Ballesteros, footballeur brésilien ;
 Roberto (1978-), Roberto Calmon Felix, footballeur brésilien ;
 Roberto (1979-), Roberto Júlio de Figueiredo, footballeur brésilien ;
 Roberto (1985-), Roberto de Souza Resende, footballeur brésilien ;
 Roberto (1986-), Roberto Jiménez Gago, footballeur espagnol ;
 Roberto Dinamite (1954-), Carlos Roberto de Oliveira, footballeur brésilien ;
 Sergi Roberto (1992-), footballeur espagnol ;

Géographie 
 Roberto Payán, municipalité de Colombie

Divers 
 Roberto, un cheval anglais.

Prénom masculin